Грущенко Ганна Іванівна (* 1936) — свинарка; Герой Соціалістичної Праці.
 Грущенко Іван Павлович (1928—2018) — депутат Верховної Ради УРСР 10—11-го скликань. Член ЦК КПУ в 1981—1990 р. Доктор економічних наук, професор.
 Грущенко Сергій Олександрович (* 1935) — український графік і живописець.
 Грущенко Раїса Федорівна (1920—1996) — колгоспниця, ланкова. Герой Соціалістичної Праці.

Примітки